

Лоренс — місто, штат Айова
 Лоренс — місто, штат Нью-Йорк
 Лоренс — місто, штат Південна Кароліна
 Лоренс — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Лоуренс